В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие 4 различных формирования 6-го истребительного авиационного полка:

ВВС РККА 
 6-й истребительный авиационный полк Северо-Западного фронта, сформирован в конце июля 1941 года, в марте 1942 года преобразован в 18-й гвардейский истребительный авиационный полк
 6-й истребительный авиационный полк Юго-Западного фронта, сформирован в 1938 году, в июле 1944 года преобразован в 149-й гвардейский истребительный авиационный полк

ПВО СССР 
 6-й истребительный авиационный полк ПВО, в боях с 9 августа 1941 года, передан в ВВС РККА в декабре 1941 года

ВМФ СССР 
 6-й истребительный авиационный полк ВВС Тихоокеанского флота, принимал участие в Советско-японской войне 1945 года